Andrija Hebrang (padre) – politico croato, partecipò alla Resistenza jugoslava.
 Andrija Hebrang (figlio) – medico e politico della Repubblica di Croazia.